Csehország
 Číhaná, Bochov településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Číhaná, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Číhaná, Úněšov településrésze az Észak-plzeňi járásban